Kornet může označovat:

 kornet (čepec) – dámský široký škrobený čepec rozšířený v 15. až 17. století, do roku 1964 součást oděvu Vincentek
 kornet (hudební nástroj) – moderní hudební nástroj
 trubka, křídlovka – synonymum pro křídlovku nebo trubku
 kornet (hodnost) – vojenská hodnost u jezdectva
 trubač (muzikant) – vojenský trubač
 Kornet (PTŘS) – ruská protitanková řízená střela
 Kornet (zmrzlina) – chorvatská značka zmrzliny

Externí odkazy